Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Вінницької області — список, що містить перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Вінницької області.

Історія 

Перелік було затверджено рішенням Вінницької обласної ради № 1139 від 25 жовтня 2010 року на основі результатів досліджень, проведених Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області спільно з науковцями Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. До списку входять 122 види судинних рослин.

Судинні рослини

Див. також 

 Рослини Вінницької області, занесені до Червоної книги України
 Офіційний перелік регіонально рідкісних тварин Вінницької області
 Флора Вінницької області

Джерела 

 

Охорона природи у Вінницькій області
Вінницька